San Nicolas of San Nicolás kan verwijzen naar:

Argentinië:
San Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires), een plaats in de provincie Buenos Aires;
San Nicolás de los Arroyos (partido), een partido in de provincie Buenos Aires.

Aruba:
Sint Nicolaas (Aruba), een plaats in het zuidoosten van Aruba.

Chili:
San Nicolás (Chili), een gemeente in de provincie Ñuble.

Cuba:
San Nicolás, een gemeente in de provincie Mayabeque.

Filipijnen:
San Nicolas (Batangas), een gemeente in de provincie Batangas;
San Nicolas (Ilocos Norte), een gemeente in de provincie Ilocos Norte;
San Nicolas (Manilla), een stadsdistrict van Manilla;
San Nicolas (Pangasinan), een gemeente in de provincie Pangasinan.

Honduras:
San Nicolás (Copán), een gemeente in het departement Copán;
San Nicolás (Santa Bárbara), een gemeente in het departement Santa Bárbara.

Mexico:
San Nicolás (Baja California Sur);
San Nicolás (Jalisco);
San Nicolás (Puebla);
San Nicolás de los Garza, een stad in de staat Nuevo León.

Nicaragua:
San Nicolás (Nicaragua), een gemeente in het departement Estelí

Spanje:
San Nicolás de Tolentino, voormalige naam van een gemeente in de provincie Las Palmas.

Verenigde Staten:
San Nicolas Island, een eiland voor de kust van Californië.

Zie ook
Sint-Nicolaas (doorverwijspagina)